Vögeli oder Voegeli ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Voegeli (1898–1993), Schweizer klassischer Homöopath und Fachbuchautor
 Daniel Vögeli (* 1977), Schweizer Mittel- und Langstreckenläufer
 Johannes Vögeli (~1642; † 1713/14), Schweizer Hafner 
 Karl Vögeli (* 1942), Schweizer Journalist
 Martin Vögeli (* 1995), liechtensteinischer Skilangläufer
 Robert Vögeli (1927–2005), Schweizer Milizoffizier
 Tobias Vögeli (* 1995), Schweizer Politiker
 Walter Vögeli (1929–2009), Schweizer Plastiker und Maler

Siehe auch:
 Vögely
 Voegeli